Tamano bezeichnet:

 Tamano, eine japanische Stadt

Tamano ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Tamano (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Mamintal Tamano (1928–1994), philippinischer Politiker
 Pnina Tamano-Schata (* 1981), israelische Politikerin